Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 11. и 13. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила је Бразилка Фабијана Мурер.

Земље учеснице 
Учествовале је 22 атлетичарке из 13 земаља.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 22 такмичарке подељене су у две групе по 11. Квалификациона норма за финале износила је 4,60 метара (КВ), коју ниједна није прескочила па се свих 12 такмичарки у финале пласирало према постигнутом резултату (кв),.

Финале

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном